

Нова Павлівка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Нова Павлівка — село, Полтавська область, Машівський район
 Нова Павлівка — селище, Черкаська область, Тальнівський район

 Нова Павлівка — колишнє село, Харківська область, Балаклійський район

Нова Павлівка — село, Краснодарський край
Нова Павлівка — село, Саратовська область, Вольський район
Нова Павлівка — селище, Тамбовська область, Сосновський район